Pyrrha (, ‚rotblond‘) steht für:

in der antiken Mythologie:
 die Tochter von Epimetheus und Pandora in der griechischen Mythologie, siehe Pyrrha
 der Name des als Mädchen verkleideten Achilleus auf Skyros (Hyginus Mythographus fabulae 96)
 eine der Töchter des Kreon, siehe Kreon (König von Theben)

in der antiken Geographie:
 eine antike Stadt auf der Insel Lesbos, siehe Pyrrha (Lesbos)
 einen antiken Hafenort südöstlich von Milet in Karien, nahe dem heutigen Sarıkemer (Strabon Geographika 14.1.8), siehe Pyrrha (Karien)
 die Vorläufersiedlung der antiken Stadt Melitaia in Thessalien

Außerdem:
 eine untreue Geliebte des Horaz (Carmina I, 5)
 einen Asteroiden, siehe (632) Pyrrha
 eine Schmetterlingsart, siehe Celaenorrhinus pyrrha